Câmpia – villaggio nel comune rumeno di Bocșa
 Câmpia – villaggio nel comune rumeno di Socol
 Campia – comune nel distretto portoghese di Vouzela
 Casa Campia – edificio storico di Revò, in Val di Non, Provincia autonoma di Trento